Obere Ölmühle steht für:

 Obere Ölmühle (Bad Wimpfen), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Obere Ölmühle (Beilstein), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg